Фауна Кубы, самого крупного из островов Вест-Индии, отличается малым количеством позвоночных животных и относительно большим количеством эндемичных видов.

Млекопитающие 

На территории Кубы зарегистрировано 68 видов млекопитающих. Из них 6 исчезнувших видов, 6 находится под критической угрозой, 5 находятся под угрозой, 4 уязвимы, 4 близки к уязвимым. Среди эндемиков — кубинский щелезуб (), обитающий на востоке острова, несколько видов длиннохвостый хутий (), близкие к вымиранию кубинские крокодилы ().

Птицы 
В стране насчитывается 398 видов птиц. 13 из них либо находятся на грани полного исчезновения (CR), либо относятся и исчезающим видам (EN). Двадцать видов являются эндемиками, в том числе кубинская иволга (), кубинский тоди (лат. Todus multicolor), наземный дятел (), кубинский ястреб (лат. Accipiter gundlachi) и два вида трясогузковых певунов (лат. Teretistris fornsi). Эндемиком кубы является и самая маленькая птица в мире — колибри-пчёлка. Национальной птицей Кубы считается кубинский трогон.

Рептилии и амфибии 
На территории страны зарегистрировано 150 видов рептилий и амфибий. Более 70 % из них являются эндемиками, в том числе кубинский удав, кубинский крокодил, кубинский хамелеолис, кубинская жаба и кубинская листовая лягушка.

Насекомые 
На территории страны известно более 7 000 видов насекомых. Многие виды эндемичны, в том числе бабочки parides gundlachianus, муравьи pheidole alayoi и жуки-щитоноски plagiometriona tortuguilla.

См.также

Примечания

Ссылки 
 Куба. Флора и фауна

Куба
Природа Кубы